Эш-Шахания — катарский топоним. Может означать:

 Эш-Шахания (город) — город.
 Эш-Шахания (муниципалитет) — муниципалитет.
  — спортивный клуб.